The Heart of New York – documentario del 1901 prodotto dall'American Mutoscope & Biograph
The Heart of New York – film del 1932 diretto da Mervyn LeRoy